Кульякские языки, также называемые рубскими языками, — группа языков, на которых говорят жители горного субрегиона Карамоджа на северо-востоке Уганды.

Кульякский язык  почти полностью вымер (остался один носитель языка), язык соо признан исчезающим, а язык ик находится под серьёзной угрозой.

Классификация 
Гейне (1976) классифицирует кулякские языки следующим образом:

Праязык 
Пракулякский:

Примечания 

Языки Уганды
Нило-сахарские языки